

Persone 
 Antonio Maria Gianelli (1789-1846) – vescovo cattolico italiano
 Carlo Gianelli (1904-1987) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Giulio Gianelli (1879-1914) – poeta e scrittore italiano
 John Gianelli (1950) – cestista statunitense
 Pietro Gianelli (1807-1881) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano

Altro 
 21588 Gianelli – asteroide

Pagine correlate
Giannelli